ICW est un sigle qui peut désigner :
 International Council of Women (en français, Conseil international des femmes), une organisation pour la promotion des droits des femmes
 , une promotion de la lutte professionnelle mêlant des éléments de divertissement sportif traditionnel avec de le catch hardcore ;
 , un réseau international géré par et pour les femmes séropositives.